Пекинский диалект () — диалект китайского языка, распространенный в Пекине — столице КНР. Является фонетической основой путунхуа — стандартного варианта китайского языка, являющегося официальным в КНР, а также, под другими названиями и с минимальными отличиями, на Тайване и в Сингапуре.

Пекинский диалект в целом близок стандартному китайскому языку, однако имеет ряд отличий.

Распространение 
Термин «пекинский диалект» обычно относят только к городскому диалекту, однако иногда термином «пекинский гуаньхуа» () объединяют также близкие диалекты, в частности тополект Чэндэ в провинции Хэбэй.

Фонология 

Фонология пекинского диалекта практически идентична стандартной китайской, так как последняя возникла на его основе.

Наиболее заметным отличием является распространенность ротических гласных. Практически все они являются результатом присоединения к существительным суффикса -儿 /-ɹ/. Это явление, хотя и в меньшей степени, встречается в путунхуа. Данный феномен (儿化, érhuà «эризация») считается одной из наиболее заметных черт диалекта.

Кроме того, для пекинского диалекта характерна фонетическая редукция, которая воспринимается как слишком «разговорная» в стандартном китайском. В частности, в быстрой речи начальные согласные безударного слога подвергаются лениции: zh ch sh /tʂ tʂʰ ʂ/ переходят в r /ɻ/, поэтому 不知道 bùzhīdào («не знаю») может звучать как bùrīdào (ударение падает на первый и третий слог). Конечные /-n/ и (реже) /-ŋ/ (-ng) могут оставаться частично открытыми и произноситься как носовой гласный, а не носовой согласный, например 您 может звучать как «niəɨ̃» вместо «nín».
 

Тоны в пекинском диалекте обычно более выражены по сравнению с путунхуа. Высокий и восходящий тоны произносятся выше, перепад в нисходяще-восходящем и снижение в нисходящем тоне сильнее.

Лексика 

Для пекинского диалекта характерны слова, считающиеся сленговыми и поэтому малораспространенные или отсутствующие в стандартном китайском и непонятные носителям других китайских диалектов. В большинстве из них используется суффикс -r. Например:

 倍儿 bèir — очень
 别价 biéjie — нет; обычно предшествует частице 呀
 搓火儿 cuōhuǒr — сердиться
 颠儿了 diānrle — покидать, убегать
 二把刀 èrbǎdāo — недотепа, плохой работник
 撒丫子 sāyāzi — идти, уходить
 怂 sóng / 蔫儿 niār — бесхребетный, вялый
 消停 xiāoting — наконец успокоиться
 辙 zhé — способ что-либо сделать: эквивалентно стандартному 办法
 褶子了 zhězile — путаница

Некоторые пекинские фразы распространены вне Пекина:

 抠门儿 kōuménr — скупой
 劳驾 láojià — «извините», используется в транспорте
 溜达 liūda — прогуливаться; эквивалентно стандартному 逛街 или 散步

Некоторые сленговые фразы не используются в образованной речи:

 迄小儿 qìxiǎor — с малых лет
 晕菜 yūncài — растеряться

Некоторые «модные» неологизмы используются в речи молодежи:

 爽 shuǎng — «крутой» и 酷 (kù) (по отношению к человеку)
 套瓷儿 tàocír — попасть в кольцо (в баскетболе)
 小蜜 xiǎomì — любовница (с негативным оттенком)

Грамматика 

Для пекинского диалекта характерны более разговорные грамматические формы по сравнению с путунхуа, который подвергся влиянию вэньяня (классического китайского языка) и имеет тенденцию к более сжатому изложению. Предложения в пекинском диалекте длиннее, что отчасти компенсируется более быстрой речью и фонетической редукцией.

 Путунхуа:
 今天会下雨，所以出门时要记得带伞。
 Jīntiān huì xiàyǔ, suǒyǐ chūmén shí yào jìde dài sǎn.
 Сегодня может быть дождь, поэтому не забудь взять зонтик, когда будешь выходить.
 Пекинский диалект:
 今儿得下雨，（所以）出门儿时候得记着带伞！
 Jīnr děi xiàyǔ, (suǒyǐ) chūménr shíhòu děi jìzhe dài sǎn!
 После фонетических упрощений:
 Jīr děi xiàyǔ, (suǒyǐ) chūmér ríhòu děi jìr dài sǎn!

Литература 
 Beijing dialect. WordNet 3.0, 2006 by Princeton University 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая